Richmond Hill ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Kanada:
 Richmond Hill (Kanada), Stadt in Ontario

in Neuseeland:
 Richmond Hill (Christchurch), Vorort von Christchurch

im Vereinigten Königreich:
 Richmond Hill (Leeds), Distrikt von Leeds, West Yorkshire
 Richmond Hill (London), Erhebung in Richmond, London

in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Richmond Hill (Georgia), Ort in Georgia
 Richmond Hill (New York), Ort in New York
 Richmond Hill (North Carolina), Ort in North Carolina